A temporada de 2018 da Tonga Major League foi a 39ª temporada da competição de futebol de primeira divisão em Tonga.  O vencedor se classificou para a fase de qualificação da OFC Champions League 2019. Como a Tonga Major League é a única competição masculina em Tonga, não há rebaixamento.

O Lotoha'apai conquistou o título, batendo o Veitongo por 2-1 na final.

Competições nacionais de futebol da Oceania
Futebol de Tonga